

Patronymes 
Korotkov (masculin ; ) ou Korotkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ilia Korotkov (1984-), athlète russe.
 Pavel Korotkov (1907-1985), joueur de hockey sur glace russe.
 Nikolaï Korotkov (1874-1920), médecin russe.
 Sergueï Korotkov (1952-1998), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe